HMS Dorsetshire je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Dorsetshire (1694) 
 HMS Dorsetshire (1757) 
 HMS Dorsetshire (40)

Dorsetshire